La Prva liga Republike Srpske 2011-2012 è stata la diciassettesima edizione del campionato della Repubblica Srpska, la decima come seconda divisione del campionato bosniaco di calcio.

Stagione 
Novità: la terz'ultima classificata (12ª) disputa il baraž (spareggio) con la migliore fra le due seconde classificate dei gironi di Druga liga. Retrocedono direttamente in Druga liga Republike Srpske le ultime due classificate.

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2012-2013.
  Partecipa al baraž.
      Retrocesso in Druga liga Republike Srpske.
      Escluso dal campionato.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 Classifica avulsa per l'11º posto:Sloboda - Rudar       2-1   0-1

Baraž
La 12ª della Prva liga (), la 2ª della Druga liga Ovest (Jedinstvo Žeravica) e la 2ª della Druga liga Est (Ilićka 01) si sfidano per un posto nella Prva liga 2012-2013.

 Ogni squadra rimane nella rispettiva categoria.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2011-2012
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2011-2012
 Kup Bosne i Hercegovine 2011-2012
 Kup Republike Srpske 2011-2012

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 fsrs
 rs-sport 
 bihsoccer

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Edizioni della Prva liga Republike Srpske